…Very 'eavy…Very 'umble — дебютний альбом британського хард-року-гурту Uriah Heep.

Список композицій

Реліз у США 

Перевидання також містило три бонус-треки та розширені примітки.

Учасники запису 
Uriah Heep
 Девід Байрон — вокал
 Кен Генслі — фортепіано, орган, мелотрон, слайд-гітара, вокал(крім «Come Away Melinda» та «Wake Up (Set Your Sights)»)
 Мік Бокс — гітара, вокал
 Пол Ньютон — бас-гітара, вокал
 Nigel Olsson — ударники, ударні музичні інструменти для треків 4 та 5

Додаткові музиканти
 Алекс Нап'єр — ударники для треків 1–3, 6–8
 Кіт Бейкер — ударники для треку «Bird of Prey»
 Колін Вуд — клавіші для пісень «Come Away Melinda» та «Wake Up (Set Your Sights)»

Технічний персонал
 Джеррі Брон — продюсер
 Пітер Галлен — звукорежисер, мікшування
 Peter Olliff — мікшування

Чарти

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 

Дебютні альбоми 1970
Альбоми Uriah Heep
Альбоми Vertigo Records
Альбоми Mercury Records
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми